Buciumi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Buciumi (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Buciumi (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj

 Buciumi (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș

Siehe auch:
 Bucium
 Kastell Buciumi